Нил Дракман (, Тел Авив, 5. децембар 1978) израелски је писац, креативни директор, дизајнер и програмер. Од 2020. уз Евана Велса обавља функцију директора развојног тима видео-игара -{Naughty Dog}-.

Биографија 
Рођен је у Тел Авиву у јеврејској породици. Син је Јехудит и Џерија Дракмана. Одрастао је у израелском насељу на Западној обали, где се да је био сведок великог насиља. Старији брат Емануел му је показао стрипове, видео-игре и филмове, преко којих је научио енглески језик. Године 1989. преселио се у САД са својом породицом, похађајући школу у Мајамију.

Радови

Видео-игре

Филм и телевизија

Књижевност

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1978.
Биографије живих особа
Јеврејски књижевници
Добитници награде БАФТА